

Подслон () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Подслон () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.